Катенация ( – цепь) — способность элементов системы к образованию линейных структур.

 Катенация (химия) — способность атомов химического элемента образовывать разветвленные и неразветвлённые цепи.
 Катенация (биогеография) – упорядочение фитоценотических объектов (видов или сообществ) в непрерывную последовательность (катену) вдоль некоторых осей, определяющих нелинейный характер их отношения к факторам среды.
 Конкатенация — операция склеивания объектов линейной структуры, обычно строк.